Europese Adviescommissie, oftewel European Advisory Commission, een orgaan dat van 1943 tot 1945 de Britse, Amerikaanse en Russische regering adviseerde met betrekking tot de verwachte naoorlogse politieke situatie
Zie ook Derde Conferentie van Moskou
 Oost-Afrikaanse Gemeenschap, oftewel East African Community
 Europees astronautenkorps, oftewel European Astronaut Corps
 Eindhovense Aero Club; zie Eindhovense Aero Club Motorvliegen 
 Encoded Archival Context, een internationale XML-standaard
 Exact Audio Copy